Цецовка () — село,
Годовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122682530. Население по переписи 2001 года составляло 18 человек .

Географическое положение 
Село Цецовка находится на расстоянии в 1 км от сёл Йосиповка и Хоростец (Козовский район).
По селу протекает пересыхающий.

История 
 1503 год — дата основания.

Примечания